Starke steht für:
 Starke (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Starke (Schiff), schwedische Eisenbahnfähre
 Starke Verlag, Fachverlag für genealogische Literatur
 Starke & Kammerer, österreichische mechanische Werkstätte
 Starke, landschaftlich für Färse, siehe Hausrind #Weibliche Rinder (adult)

Starke ist der Name folgender Orte
 Starke (Florida), Ort im Bradford County, Florida, Vereinigte Staaten
 Starke County, County in Indiana, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Starcke
 Stark
 Starc